Závišín bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Závišín (Bělčice), Ortsteil von Bělčice, Okres Strakonice
 Závišín, Ortsteil von Zádub-Závišín, Okres Cheb